Luce d'Eramo (1925-2001) – scrittrice italiana, pseudonimo di Lucette Mangione 
 Luigi D'Eramo (n. 1976) – politico italiano